La Superkupa Shqiptar 2015 è stata la 22ª edizione della Supercoppa albanese.

La partita si è disputata a Tirana allo stadio Qemal Stafa Stadium tra Skënderbeu, vincitore del campionato e Laçi, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato il Laçi ai calci di rigore (7-8) dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul 2-2. Per la squadra di Laç è il primo titolo.

Tabellino

Voci correlate 
 Kategoria Superiore 2014-2015
 Kupa e Shqipërisë 2014-2015

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
2015